Holt (z něm. halt, stůj, zastav) může být:

 český povzdech o významu inu, tedy či zkrátka a dobře (hovorově také halt)
 Holt County, 2 okresy v USA

příjmení
 Brian Van Holt (* 1969) – americký herec
 Claire Holtová (* 1988) – australská herečka a zpěvačka
 Harold Holt (1908–1967) – australský politik
 Chris Holt (* 1985) – americký hokejový brankář.
 Henry E. Holt – americký astronom
 Olivia Holt (* 1997) – americká herečka a zpěvačka
 Patricia Louise Holt Edwards (* 1944) – americká zpěvačka a herečka
 Sandrine Holt (* 1972) – anglicko-kanadská herečka a modelka
 Simeon ten Holt (1923–2012) – nizozemský skladatel vážné hudby
 William M. Holt – výkonný viceprezident a generální manažer společnosti Intel pro technologie a výrobu

průmysl
 Holt Manufacturing Company – americká společnost vyrábějící pásovou techniku, předchůdce firmy Caterpillar

podobná slova
 Hold – pocta

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - příjmení